SNE steht als Abkürzung für:

 Sony Corporation an der New Yorker Börse
 Sorbisches National-Ensemble

Abkürzung